Az 1963-as MotoGP-világbajnokság volt gyorsaságimotoros-világbajnokság tizenötödik szezonja. A szezon során 5 kategóriában, 50, 125, 250, 350 és 500 köbcentiméteres motorokkal versenyezhettek az indulók.

Nagydíjak 

† Nem számított be a világbajnokságba.

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

MotoGP-szezonok
Motogp